Наго́рная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Нагорная улица — улица в Алма-Ате.
 Нагорная улица — улица в Нур-Султане.

Россия 
 Нагорная улица — улица в Абакане.
 Нагорная улица — улица в Архангельске.
 Нагорная улица — улица в Вельске.
 Нагорная улица — улица в Верх-Нейвинске.
 Нагорная улица — улица во Владикавказе.
 Нагорная улица — улица в Данкове.
 Нагорная улица — улица в Екатеринбурге.
 В Казани:
Нагорная улица — улица в историческом центре города.
Нагорная улица — улица в посёлке Кадышево Авиастроительного района.
Нагорная улица — улица в посёлке Киндери Советского района.
Нагорная улица — прежнее название Двинской улицы в посёлке Горки Приволжского района Казани.
 В Керчи:
 1-я Нагорная улица.
 2-я Нагорная улица.
 Нагорная улица — улица в Москве.
 Нагорная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Нагорная улица — улица в Новосибирске.
 Нагорная улица — бывшее название улицы Аксакова в Орске.
 Нагорная улица — улица в Пензе.
 Нагорная улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Нагорная улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Нагорная улица — улица в Ломоносове.
 Нагорная улица — улица в Стрельне.
 Нагорная улица — упразднённая улица в историческом районе Озерки.
 Нагорная улица — улица в Сочи.
 Нагорная улица — улица в Сыктывкаре.
 В Томске:
 Нагорная улица — улица в Штамове.
 Нагорная улица — параллельное название Нагорного переулка.
 В Уфе:
 Нагорная улица.
 1-я Нагорная улица.
 Нагорная улица — улица в Феодосии.
 Нагорная улица — улица в Хабаровске.
 Нагорная улица — улица в Шексне.

Украина 
 Нагорная улица — улица в Виннице.
 Нагорная улица — улица в Запорожье.
 Нагорная улица — улица в Киеве.
 Нагорная улица — улица во Львове.
 Нагорная улица — улица в Николаеве.
 Нагорная улица — улица в Полтаве.
 Нагорная улица — улица в Хмельницком.
 Нагорная улица — улица в Черновцах.

См. также 
 Нагорный бульвар
 
 Нагорный проезд
 
 Надгорная улица (Павловск)